Вампирша (женск. от «вампир»):

 «Вампирша» — кинофильм, 1973; Франция, Бельгия; реж. Хесус Франко.
 «Вампирша» — кинофильм, 2007, США, реж. Себастьян Гутьеррес.

См. также 
 Вампирша-лесбиянка — киноштамп.
 «Вампирши» — кинофильм, 2012, США, реж. Эми Хекерлинг.
 «Вампирши-лесбиянки» — кинофильм, 1971; ФРГ, Испания; реж. Хесус Франко.
 «Любовницы-вампирши» —  кинофильм, 1970; Великобритания; реж. Рой Уорд Бейкер.
 Вампира — экранный образ американской актрисы Майлы Нурми (1921—2008).
 Вампир (значения)
 Вампиры (значения)
 Вампиры в кинематографе